Гиго (Григорий) Гаспарович Хечуашвили (, псевдоним — Тедзмисхевели, 14 августа 1879 года, деревня Ахалкалаки — 1961) — грузинский советский поэт и писатель-драматург.

Биография 

Из рабочей семьи.

Писал стихи «Паата», «Руизан», «Герой Грузии», «Двадцать братьев», рассказы: «Свадьба Дурлямант», «Симеона Буджиашвили», «Кавкарни», «Извержение», «Реверс», «Три раза», «Беруас Никола», «Чай Резо», «Гогиант Накал», драматические произведения: «Рабочий-волк», «Милый», «Невинность», этюды, детские рассказы.

В 1923 году в Тбилисском государственном театре оперы и балета был торжественно отмечен юбилей рабочего-писателя.

Литература 
მოდით გავიხსენოთ. -თბ., 1986.-გვ.35

Примечания

Ссылки 
ЛИЧНЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХРАНИЛИЩАХ СССР

გიგო ხეჩუაშვილი

თავისუფლების ასი ლექსი

Каталог советских пластинок. Хечуашвили Гиго

Поэты Грузии